Hamada se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Neusa Hamada
 N. Hamada

Vezi și 
 Hamada, oraș în Japonia
 hamadă, formă de relief.